Delphine Claudel (ur. 23 marca 1996 w Remiremont) – francuska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu La Bressaude.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 12 listopada 2012 roku, podczas zawodów juniorskich we francuskiej miejscowości Montgenèvre, gdzie zajęła pierwszą pozycję na dystansie 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 17 grudnia 2016 roku w La Clusaz, gdzie uplasowała się na 51. pozycji na dystansie 10 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 15 grudnia 2018 roku w szwajcarskim Davos, na dystansie 10 km stylem dowolnym uplasowała się na 22. miejscu. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 4 stycznia 2022 roku w Val di Fiemme (ostatni etap Tour de Ski 2021), gdzie w biegu na 10 km stylem dowolnym była trzecia. Wyprzedziły ją tylko Ebba Andersson ze Szwecji i Jessica Diggins z USA.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996